23-й Чемпионат Европы по настольному теннису проходил с 30 марта по 7 апреля 2002 года в Загребе (Хорватия).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Микст

Ссылки 

2002